Сен-Поль-де-Ванс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 680 км на південний схід від Парижа, 150 км на схід від Марселя, 12 км на захід від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1437 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3739,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Уродженці 
 Вінченцо Реннелла (*1988) — італійський футболіст, нападник.

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт
 Сен-Поль-де-Ванс на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Поль-де-Ванс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Неповторний шарм Сен-Поль-де-Ванса // Економіст (Ukrainian journal «Economist»), 2021, № 6, С.23-25.

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморські Альпи
Французька Рив'єра